Kukolnik ist ein russischer männlicher Familienname.

Namensträger 
 Nestor Wassiljewitsch Kukolnik (1809–1868), russischer Romancier, Dichter und Dramatiker
 Pawel Kukolnik (1795–1884), russischer Dichter polnisch-slowakischer Herkunft, litauischer Historiker und Professor

Familienname
Russischer Personenname